Камы́шинская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Камышинская улица — улица в Астрахани.
 Камышинская улица — улица в Волгограде.
 Камышинская улица — улица в городе Казани.
 В Кемерове:
 1-я Камышинская улица.
 2-я Камышинская улица.
 3-я Камышинская улица.
 4-я Камышинская улица.
 5-я Камышинская улица.
 Камышинская улица.
 Камышинская улица — улица в Перми.
 Камышинская улица — улица в Ростове-на-Дону.
Камышинская улица — улица в Самаре. 
 Камышинская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Камышинская улица — улица в Тамбове.
 Камышинская улица — улица в городе Тюмени.
 Камышинская улица — улица в Ульяновске.

Украина 
 Камышинская улица — улица в Киеве.

См. также 
 Камышовая улица